Rubi — pedra preciosa
Rubi (horologia) — componente de relógios mecânicos

Municípios da Espanha 
Rubí — na província de Barcelona, Catalunha
Rubí de Bracamonte — na província de Valladolid, Castela e Leão

Televisão e cinema 
Rubí (1968) — telenovela mexicana produzida por Valentín Pimstein para a Televisa e exibida pelo Telesistema Mexicano
Rubí (filme) — filme mexicano de 1970 dirigido por Carlos Enrique Taboada
Rubi (2004) — telenovela mexicana da Televisa
Rubi (telenovela filipina) — telenovela produzida pela ABS-CBN em 2010
Rubí (2020) — série de televisão norte-americana em língua espanhola  produzida pelo W Studios para a Televisa e Univision

Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos